Driggs pode se referir a:
 Deborah Driggs
 Driggs (Idaho)

Desambiguação